Mitsuhashi ist der Familienname folgender Personen:

 Jun Mitsuhashi (* 1932), japanischer Entomologe, Mikrobiologe und Hochschullehrer
 Rina Mitsuhashi (* 1990), japanische Biathletin
 Shūhei Mitsuhashi (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Mitsuhashi Susumu (1917–1997), japanischer Mikrobiologe
 Mitsuhashi Takajo (1899–1972), japanische Dichterin